Il doppio  del Brasil Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Tommy Robredo e Marcel Granollers erano i detentori del titolo. Robredo ha deciso di partecipare all'ABN AMRO World Tennis Tournament 2010.

Grannolers è stato in coppia con Pablo Cuevas.

Cuevas e Grannolers hanno vinto il torneo battendo in finale Łukasz Kubot e Oliver Marach 7-5, 6-4.

Teste di Serie

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finalisti)
 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (Vincitori)

 Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno) 
 André Sá /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Brasil Open 2010
ATP World Tour 2010